Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 25. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 25. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 25. Juli 2021, 11:55 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 25. Juli 2021, 14:35 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 25. Juli 2021, 15:55 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 25. Juli 2021, 19:00 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 25. Juli 2021, 20:20 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 25. Juli 2021, 21:15 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Degen Manner